Антоненко Андрій Олексійович — український військовик
 Антоненко Андрій Сергійович — український музикант і доброволець